Stazione di Shizu – stazione ferroviaria giapponese a Sakura
Stazione di Shizu – stazione ferroviaria giapponese a Naka